Addition steht für:
 Addition, Grundrechenart
 Additionsreaktion, Reaktionstyp in der organischen Chemie
 Addition Brook, Fluss im US-Bundesstaat Maine
 Graysons Addition, Ortschaft im US-Bundesstaat Alabama

Siehe auch:
 Addition Creek